Золотая Царицына палата — дворцовая постройка XVI века в Московском Кремле. Своё название получила после того как в конце XVI века стены Царицыной палаты расписали золотом.

Происхождение названия 
В XVI—XVII веках палату, входившую в женскую половину дворца, именовали различно: «Наугольная от Пречистой», «палата царицы Ирины», «Меньшая Золотая Палата» (в отличие от Средней Золотой и Большой Грановитой), и Золотая Царицына. Прилагательное «золотая» в именовании парадных палат дворца (Средняя Золотая палата, Золотая Царицына палата) производилось от предположительно существовавших в них золотфонных росписей, такого мнения в частности придерживался Иван Забелин. Современные исследования указывают, что нет никаких убедительных сведений о наличии золочёных фонов росписей по сводчатым потолкам данных построек. В то же время в ходе натурных исследований были обнаружены следы кессонированных деревянных потолков у палат северного крыла, украшенных росписью и позолотой. На основании этого была выдвинута гипотеза, что термин «Золотая» в названии парадных палат появился от изначально существовавших в них позолоченных кессонированных потолков.

История и описание

Строительство 
Золотая Царицына палата была построена на рубеже XV—XVI веков как часть дворцового комплекса великого князя Ивана III. В историографии памятников Московского Кремля XIX—XX веков встречается ошибочная датировка постройки палаты — 1620-е годы. Исследовательские работы группы специалистов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских под руководством Бориса Альтшуллера на объектах древней части Кремлёвского дворца установили, что возведение каменного дворца началось в 1487 году с закладки архитектором Марко Фрязиным Грановитой палаты. Основная часть дворца была возведена Алоизио да Каркано в 1499—1508 годах и состояла из трёх частей: парадных Средней Золотой и Грановитой палат, Набережных палат — с юга, и жилого крыла — с севера. Сохранившийся до настоящего времени второй этаж северного крыла представлял собой монолитный блок из девяти каменных палат, который со стороны Соборной площади замыкала Золотая Царицына Палата, которая, таким образом, датируется 1499—1508 годами. Изначально палата напоминала Грановитую, уступая ей по размерам. Это был стоящий на белокаменном подклете кирпичный, почти прямоугольный в плане объём с примыкавшими к нему с запада большими сенями; палата была перекрыта пониженными коробовыми сводами с распалубками над оконными и дверными проёмами.

Палата в дворцовом пространстве 
Впервые Царицына палата дворца упоминалась под именем «Наугольной» в 1526 году, при описании свадебной церемонии великого князя Василия III с Еленой Глинской. Назначение помещения при этом не указывалось. Некоторые историки XIX века считали, что палата относилась к комплексу митрополичьего двора, основываясь на том, что она соседствовала с церковью Ризположения, являвшейся частью этого двора до возведения резиденции патриарха Никона. Иван Снегирёв считал, что именно эта палата фигурировала в источниках XVI века в качестве «Святительской» при описаниях церемониала митрополичьего двора. Однако большинство исследователей дворца, в частности Иван Забелин и Фёдор Рихтер, отвергали эту точку зрения, поскольку закрытый образ княжеской жизни не допускал такого близкого соседства даже с митрополичьими покоями.

Наиболее распространённой является точка зрения, что палаты северного крыла принадлежали к женской половине государева двора, учитывая их близость к церкви Рождества Богородицы, возведённой в 1393 году княгиней Евдокией Донской на месте древней деревянной церкви во имя Воскрешения Лазаря (от каменной постройки конца XIV века сохранилась только нижняя часть). Данная церковь отмечала место расположения теремов великой княгини и, предположительно, служила для неё домовым храмом. Тем не менее, нет никаких достоверных данных, которые могли бы определить место палаты в церемониале и повседневной жизни государева двора до 1580-х годов.

Достоверно известно, что палата стала тронным залом цариц лишь со времени Ирины Годуновой. Во второй половине 1580-х годов палата была перестроена и расписана фресками. В палате государыня принимала иноземных особ, представителей высшего духовенства и приближённых боярынь. С воцарением Романовых палата сохранила тронный статус: она всё чаще упоминалась в документах, связанных с повседневной жизнью царского двора. Помимо официальных церемоний по случаю государственных и церковных праздников, в палате давались столы, связанные с важными семейными событиями: родинные, крестинные и именинные столы с раздачей именинных пирогов; приёмы по случаю свадеб близких родственников; поминки и так далее.

В дни больших праздников, а также по случаю именин, царица принимала здесь поздравления от царя, царевичей, бояр, прочих придворных чинов и посадских людей и жаловала их в присутствии царя имениными пирогами и допускала к руке.

Сюда же являлись люди всех чинов и сословий с поздравлениями по случаю рождения царевичей и царевен. По старинному обычаю новорожденному царевичу или царевне «на зубок» подносили какой-нибудь подарок. Это могла быть икона или другая святыня, серебряный кубок, соболя, дорогие ткани: бархат, атлас и объярь.

Здесь же царица принимала патриарха и прочих служителей церкви.

По воспоминанию архиепископа Арсения Элассонского, посетившего палату в 1589 году, она была очень богато и изящно украшена. Стены и своды были покрыты чистым золотом и удивительным образом отражали произносимые звуки. На стенах были изображены растительные узоры, деревья, виноградные кисти, а также разные птицы. Посреди свода находился лев, державший в зубах змею, с середины которой спускалось множество подсвечников, украшенных драгоценными камнями и жемчугом и искусно сплетённых наподобие корзин. Арсений особо отмечает восхитившие его многочисленные мозаики с изображением событий и лиц священной истории. Все эти изображения были покрыты изящными окладами, венцами и украшены драгоценными камнями.

Удивившая Арсения акустика объясняется хорошо известным древнерусским мастерам строительным приёмом. При исследовании палаты в XX веке на её своде были обнаружены хорошо сохранившиеся, поставленные тесно друг к другу горшки, скреплённые кирпичной крошкой на извести (их высота около 40 см, наибольший диаметр 25 см); этот строительный приём, употреблявшийся в XV—XVI веках, был призван уменьшить нагрузку на своды.

До наших дней сохранилась и так называемая Жилецкая палата, служившая сенями Царицыной. Половина этого помещения была отчуждена перегородкой, вероятно, в XVIII веке. В старину в этих сенях дежурила дворцовая стража. В них сохранился изящный ренессансный портал, оформляющий парадный вход в главное помещение женской половины царского дворца. Рельефная резьба портала изображает цветы и травы, главным образом завитки аканта. Ренессансные черты имеют также оконные проёмы и распалубки. 

В 1635—1636 годах над Золотой Царицыной палатой был возведён Верхоспасский собор, и с этого времени палата перестаёт существовать как отдельный объём. Тогда же вдоль южного фасада палаты прошла галерея.

В 1681 году был перестроен Верхоспасский собор, и в 1683 году свод палаты был укреплён двумя поставленными крест-накрест арками-перететивьями с вызолоченными железными связями, в результате чего интерьер палаты приобрёл столь своеобразный вид. 

В правление Петра I Золотая Царицына палата была обращена в кладовую. Возобновили её лишь к коронации Павла I в 1796 году, о чём свидетельствует надпись на своде.

В 1838—1849 гг., при строительстве Большого Кремлёвского дворца палата была отреставрирована и включена в новый историко-архитектурный комплекс.

Фрески палаты выполнены в конце 1580-х годов, впоследствии — в XVII, XVIII веках и позднее — неоднократно поновлялись. Они уникальны по содержанию и соответствуют назначению помещения. На стенах помещены изображения женщин-правительниц: византийских императриц Ирины и Феодоры, грузинской царицы Динары (Тамары), русской княгини Ольги. Показаны также сюжеты из истории христианства, и среди них — изображение императора Константина и его матери Елены. По батальным сценам на северной стене, изображающим деяния царицы Динары, установлено, что первоначальная роспись была полихромной, лишь части нимбов и фона были позолочены. Роспись сводов, особенно впечатлявшая современников, была утрачена при разграблении палаты в Смутное время. Реставрация стенописи производилась в 1920-х и 1947 годах.

В настоящее время палата со всех сторон обстроена и для обозрения доступен только её восточный фасад, выходящий в проезд между Грановитой палатой и церковью Ризположения. По остаткам карниза, скрытого аркой, поддерживающей обходную галерею Верхоспасского собора, а также по оконным наличникам хорошо видно, что первоначальный облик палаты имел черты ренессанса. Оконные наличники южного фасада, ранее выходившего на Постельное крыльцо, украшены затейливой резьбой в том же стиле. Примечательно, что одно из этих окон двойное. Три уцелевших окна восточного фасада имеют полуциркулярные завершения; над боковыми окнами находятся венки из пальметок, а большее по размеру среднее окаймлено фигурным валиком. Ренессансный антаблемент включал ряды иоников, консолей с пальметтами, аканта, бусин и сухариков; фрагменты этого антаблемента сохранились на северном и восточном фасадах.

В настоящее время Золотая Царицына палата является одним из помещений резиденции президента.

Примечания

Литература 
 Бартенев С. П. Большой Кремлёвский дворец. Указатель к его обозрению. М.: Синодальная типография, 1909. С. 74—79.
 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М.: Транзиткнига, 2005. ISBN 5-9578-2773-8
 
 
 

Палаты Московского Кремля
Русская архитектура XVI века